'Biron pode referir-se a:
 Biron (Charente-Maritime)
 Biron (Dordonha)
 Biron (Pirenéus Atlânticos), comuna francesa do departamento dos Pirenéus Atlânticos.

 Biron (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos